Moussa Tine peut désigner :
 Moussa Tine, artiste plasticien sénégalais né en 1953
 Moussa Tine, homme politique sénégalais né en 1971

Voir aussi 
 Tine